Dren se poate referi la:

Nume
 Dren (nume), un prenume albanez și sârb

Toponime
 Dren, Pernik, sat din Bulgaria
 Dren, Demir Kapija, sat din Republica Macedonia
 Dren, Prilep, sat din Republica Macedonia
 Dren, Lazarevac, sat din Serbia
 Dren, Obrenovac, sat din Serbia
 Dren, Kostel, sat din Slovenia
 Dren, Leposavić, sat din Kosovo

Alte sensuri
 DREN, o rețea de computere a United States Department of Defense
 Dren (construcții), conductă sau canal care colectează și evacuează apa de pe un teren cu umiditate excesivă
 Dren (medicină), meșă de bumbac care înlesnește scurgerea secrețiilor dintr-o plagă